Columnitis är ett släkte av svampdjur. Columnitis ingår i familjen Tethyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Columnitis